Cidippe – personaggio della mitologia greca, sacerdotessa di Hera e madre di Cleobi e Bitone
Cidippe – personaggio della mitologia greca, figlia di Egetoria ed Ochimo e madre di Lindo, Camiro e Ialiso 
Cidippe – personaggio della mitologia greca, sacerdotessa di Artemide che divenne sposa di Aconzio
 Cidippe – personaggio della mitologia greca, una delle Nereidi figlia di Nereo e Doride